Ниже представлен список сочинений польского композитора Мечислава Яновича Карловича (1876—1909). Его наследие включает в себя примерно 30 вокальных произведений (из них 22 — романсы и песни, прочее — женские хоры, дуэты-каноны), одну симфонию, один скрипичный концерт, шесть симфонических поэм и ещё несколько произведений.

Русские названия песен даны по изданию Музгиза под редакцией И. Ф. Бэлзы. Список составлен, по возможности, хронологически.

Кроме того, пьесы для скрипки и фортепиано, виолончели и фортепиано, струнного квартета, миниатюры для фортепиано, вокальные ансамбли.

Примечания

Библиография 
 Michael Murphy, Jim Sanson. Статья о Карловиче в словаре Гроува.
 Карлович М. Песни для голоса с фортепиано. Изд. второе. — М.: Музыка, 1976.
 Ступель А. М. «Три встречи». Симфоническая поэма М. Карловича «Эпизод на маскараде» на сюжет рассказа Тургенева / Тургеневский сборник, вып. 2. С. 127—133.

См. также